Призор може бити:
 Оно што се открива погледу, што се показује пред очима
 Прен. посебан догађај кад се много може видети, нешто необично, спектакл
 Позоришни део чина у драмском делу или опери у којем се лица на позорници смењују; слика, сцена
 Призор, уметничка радионица за позориште, филм, радио и телевизију